Onomàstica:

 Moló de Mèdia, general i sàtrapa selèucida.

 Moló (actor), actor tràgic grec

 Moló (orador), mestre de Ciceró

Arqueologia:

 Moló (molí), molí de l'edat del ferro propi de les Balears